Hygrophila (Wasserfreund) bezeichnet

 eine Gattung der Wasserpflanzen, siehe Wasserfreunde (Gattung)
 ein Taxon der Wasserlungenschnecken, siehe Hygrophila (Schnecken)